

Сабанчі — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Сабанчі — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Сабанчі — присілок, Янаульський район, Башкортостан

Див. також 
 Сабанчино